Sacco puede referirse a:

Lugares
 Sacco (Italia), localidad en Campania;
 el río Sacco, en Italia;

Personas
 Nicola Sacco, activista político italiano-estadounidense;
 Graciela Sacco, artista visual y profesora argentina;
 Joe Sacco, historietista maltés-estadounidense;
 Giovanni Sacco, futbolista italiano;
 Andrea Sacco, músico y cantante italiano;
 Antonio Sacco, jugador de fútbol uruguayo;
 José da Costa Sacco, ingeniero agrónomo y botánico brasileño;
 Antonio Sacco, futbolista italiano;

Otros
 la silla Sacco, un asiento.